John Glaister ist der Name folgender Personen:

* John Glaister (der Ältere) (1856–1932), britischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 John Glaister (der Jüngere) (1892–1971), britischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer